Par ordre chronologique
  (1875–1943), coureur cycliste belge ;
 Hubert Houben (1898–1956), athlète allemand ;
 Hubert Houben (né en 1953), historien germano-italien.